Ippo (一歩) significa "un paso" en japonés. Puede referirse a:
 Hajime no Ippo, una serie manga y anime sobre boxeo;
 Ippo Makunouchi, el protagonista del mencionado manga.

También puede referirse a la adaptación japonesa 千里の道も一歩から (senri no michi mo ippo kara), de la conocida frase de Lao Tse, 千里之行，始于足下 (qiān lì zhī xíng, shì yú zú xià), que viene a significar "andando se hace camino", o, más literalmente, "hasta el camino de mil ri empieza con un paso".